Кубок України з футболу 2010/2011 — 20-ий розіграш Кубка України.

Учасники 
У цьому розіграші Кубка взяли участь 52 команди чемпіонату і володар Кубка України серед аматорів 2009 року:

Перший попередній етап 
Матчі першого попереднього раунду відбулися 27 і 28 липня 2010 року. Жеребкування цього раунду відбулося 14 липня.

Другий попередній етап 
Матчі другого попереднього етапу відбулися 18 серпня.

1/16 фіналу 

Матчі 1/16 фіналу відбулися 21 та 22 вересня.

1/8 фіналу 
Матчі 1/8 фіналу відбулись 27 жовтня. Жеребкування відбулось 1 жовтня.

1/4 фіналу 
Матчі 1/4 фіналу відбулись 10 листопада. Жеребкування відбулося 28 жовтня.

1/2 фіналу 
Матчі 1/2 фіналу відбулися 11 травня.

Фінал 

Фінал відбувся 25 травня в Сумах.

Найкращі бомбардири

Підсумкова таблиця 

|}

Джерела 
 УФПЛ
 Професіональна футбольна ліга України

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2010—2011
 Кубок України з футболу серед аматорів 2010

2010 у футболі
2011 у футболі
2010 в українському спорті
2011 в українському спорті
Кубок України з футболу